Králová bezeichnet

 Králová, Ortsteil von Medlov u Uničova, Tschechien
 bis 1927 Kráľov Brod, Slowakei

Králová ist der Familienname folgender Personen:
 Tereza Králová (* 1989), tschechische Hammerwerferin